Longguang bezeichnet:

 Longguang (Anlong) (龙广镇), Großgemeinde im Kreis Anlong in der chinesischen Provinz Guizhou
 Longguang (Lingshui) (隆广镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Lingshui in der chinesischen Provinz Hainan